Ха́им Бе́рлин (, , Виленская губерния — , ) — российский раввин.

Родился в семье главы Воложинской иешивы Гирша-Лейба Берлина и Райны, дочери Ицхока из Воложина. В 1865-1885 гг. — раввин Москвы. В 1889-1892 гг. — глава раввинского суда Воложина, в 1892—1906 гг. — раввин Елисаветграда. С 1907 года жил в Эрец-Исраэль, после смерти р. Шмуэля Саланта в 1909 году стал главой ашкеназской общины Иерусалима.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Минской губернии
Раввины Москвы
Раввины Елисаветграда
Раввины Иерусалима